Barcelona Open 2022, właśc. Barcelona Open Banc Sabadell 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 18–24 kwietnia 2022 roku w Barcelonie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 802 580 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Hiszpanii